Ledanois est un patronyme français d'origine normande, présent surtout dans la Manche.

Patronyme 

Kévin Ledanois (1993-), coureur cycliste français ;
Yvon Ledanois (1969-), ancien coureur cycliste français.

Personnages historiques 
Bernard le Danois, noble normand du  ;
Robert le Danois († 1037), archevêque de Rouen (989-1037) et comte d'Évreux (996-1037) ;
Sifrid le Danois († v. 965), premier comte de Guînes.

Personnage légendaire 
Ogier le Danois

Homophone 
Jean-Marie Ledannois (1940-2014), peintre non figuratif, lithographe et céramiste français ;
Augustin-Marie Le Danois (1710-1784), un des premiers entrepreneurs du charbon français ;
Édouard Le Danois (1887-1968), océanographe français.

Voir aussi

Liens externes 

Patronyme normand